Fiennes:
 Fiennes

 Henry Fiennes Pelham-Clinton
 Joseph (Alberic Twisleton-Wykeham-)Fiennes
 Ralph (Nathaniel) Fiennes